Jacob J. Hinlopen (ca. 1550-1612) - vader van onder anderen Tymen Jacobsz. Hinlopen (1572-1637) en Jacob J. Hinlopen (1582-1629)
Tymen Jacobsz. Hinlopen (1572-1637) - bewindhebber van de Noordsche Compagnie
Jacob J. Hinlopen (1582-1629) - koopman en medeoprichter van de VOC-kamer te Enkhuizen
Jacob F. Hinlopen (1618-1671) - Amsterdams jurist
Michiel Hinloopen (1619-1708) - Nederlands jurist en prentenverzamelaar
Jacob J. Hinlopen (1621-1679) - kunstverzamelaar
Jan J. Hinlopen (1626-1666) - Amsterdams bestuurder en kunstverzamelaar
Jacob J. Hinlopen (1644-1705) - burgemeester van Amsterdam en bewindhebber van de VOC
Sara Hinlopen (1660-1749) - trouwde met Albert Geelvinck (1647-1693) - dochter van Jan J. Hinlopen (1626-1666)
Jacob J. Hinlopen (1668-1698) - directeur van de Sociëteit van Suriname
Johan Gulielmus Hinlópen (1793-1856), Nederlands landeigenaar en politicus

Verder:

Portret van de familie Hinlopen - familieportret van Jan J. Hinlopen (1626-1666) en kinderen
Hinlopen (familie) - genealogisch overzicht van de familie met deze naam
Straat van Hinlopen - zeestraat vernoemd naar Tymen Jacobsz. Hinlopen (1572-1637)
Geelvinck Hinlopen Huis - nu museum in Amsterdam